Black Sails (televisieserie), een Amerikaanse tv-serie
Black Sails (ep), een muziekuitgave van de Amerikaanse rockband AFI